Blagaj – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w mieście Slunj
 Blagaj – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Kupres
 Blagaj – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w mieście Mostar
 Blagaj – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Donji Vakuf
 Blagaj Japra – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Novi Grad
 Blagaj Rijeka – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Novi Grad